Quaker Island kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Quaker Island (ö i Falklandsöarna),

Irland 

 Inchcleraun, ö, Leinster, An Longfort, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar